UK Snooker Championship 2007 byl bodovaný snookerový turnaj. Hrál se ve dnech 8. - 16. prosince v Telford International Centre ve městě Telford. Titul z roku 2006 obhajoval Peter Ebdon.

Vyřazovací turnajový pavouk

Související články 
 UK Snooker Championship
 Snooker

Snooker v roce 2007
Snooker ve Spojeném království
Telford (město)
Sport ve Spojeném království v roce 2007